Saint-Patrice, que corresponde en idioma francés con el patronímico de San Patricio, puede referirse a  lugares diversos en países francófonos:

() 
 Saint-Patrice-de-Beaurivage, municipio de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Patrice-de-Rivière-du-Loup, antiguo municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Patrice-de-Sherrington, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.

Saint-Patrice, comuna de Indre y Loira.
 Saint-Patrice-de-Claids, comuna de Mancha.
 Saint-Patrice-du-Désert, comuna de Orne.